

Patronyme 

 Angelo Iorio (né en 1982), footballeur italien ;
 Angelo Michele Iorio (né en 1948), homme politique italien ;
 Marianna Iorio (née en 1985), entrepreneuse et femme politique italienne ;
 Matthew Iorio (né en 1981), pilote de rallyes américain ;
 Maurizio Iorio (né en 1959), footballeur italien ;
 Nicola Di Iorio (né en 1958), avocat et homme politique canadien ;
 Ricardo Iorio (né en 1962), musicien et producteur argentin.